Гео́ргий Ковалёв:

 Ковалёв, Георгий Александрович (род. 1986) — российский актёр.
 Ковалёв, Георгий Алексеевич (1947—1996) — советский и российский психолог.
 Ковалёв, Георгий Матвеевич (1873—1944) — русский советский фитотерапевт.